Ретамитас има више значења:

 Ретамитас, Лас Ретамитас Уно (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ретамитас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику